Treisbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Treisbach (Wetter), Ortsteil der Stadt Wetter im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Hof Treisbach, bei Oberorke im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Fließgewässer:
 Treisbach (Allna), linker Zufluss der Allna nach Allna, Gemeinde Weimar (Lahn), Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Treisbach (Dill), rechter Zufluss der Dill nahe Rodenbach, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Treisbach (Eder), linker Zufluss der Eder vor Ederbringhausen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Treisbach (Gilsa), rechter Zufluss der Gilsa in Jesberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Treisbach (Kyll), linker Zufluss der Kyll in Densborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Treisbach (Our), rechter Zufluss der Our in Atzerath, Stadt Sankt Vith, Provinz Lüttich, Wallonien
 Treisbach (Wetschaft), rechter Zufluss der Wetschaft vor Wetter, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Siehe auch:
 Dreisbach
 Traisbach